Professore – titolo che designa gli eruditi esperti in un settore o in una disciplina e che esercitano attività di insegnamento

Personaggi immaginari 
 Professore – personaggio della serie animata Scuola di polizia
 Professore – personaggio della serie animata Futurama
 Professore – personaggio della serie di videogiochi Spyro the Dragon
Il Professore - personaggio della serie televisiva La casa di carta

Pagine correlate 
 Il professore